The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars est un album de musique rock de David Bowie, sorti en 1972.
The Rise and Fall est un album de musique de Madness, sorti en 1982.
Rise and Fall, Rage and Grace est un album de musique de The Offspring, sorti en 2008.
Rise & Fall est une chanson de Craig David extraite de l'album Slicker Than Your Average, sorti en 2002.
 Rise and Fall est un groupe de punk belge.
Rise and Fall of a Decade est un groupe de rock français.
Rise and Fall: Civilizations at War est un jeu vidéo de stratégie en temps réel, sorti en 2006.

L'expression anglaise rise and fall signifie ascension et chute, grandeur et décadence.